TIG est un sigle pouvant signifier :
 travail d'intérêt général, une sanction pénale infligée en réparation ;
 Transport Issoudun Gratuit, l'entreprise de transport public, exploitant le réseau d'Issoudun ;
 tungsten inert gas, dans le soudage TIG.

Surnom 
 Tig Notaro (née en 1971), humoriste, actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine.

Audiovisuel 
 Leo et Tig, série d'animation russe en 78 épisodes.